__БЕЗКН__

Laurasiatheria (Лауразијатерија — „лауразијске звијери”) је надред плаценталних сисара унутар магнореда Boreoeutheria. Овај надред сисара обухвата ред Eulipotyphla и кладус Scrotifera. Стручни назив за чланове овог надреда сисара је лауразијатери.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација надреда Laurasiatheria:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе надреда Laurasiatheria.

Временска распрострањенст

Унутар магнореда Boreoeutheria

Унутар надреда Laurasiatheria

Види још 
 Класификација сисара
 Boreoeutheria
 Gondwanatheria

Референце

Литература 

 M. J. Phillips, Y. H. Lin, G. L. Harrison and D. Penny (2001.) "Mitochondrial genomes of a bandicoot and a brushtail possum confirm the monophyly of australidelphian marsupials." Proceedings of the Royal Society of London B 268:1533-1538
 
 A. Averianov and J. D. Archibald (2005.) "Mammals from the mid-Cretaceous Khodzhakul Formation, Kyzylkum Desert, Uzbekistan." Cretaceous Research 26(4):593-608
 R. J. Asher and K. M. Helgen (2010.) "Nomenclature and placental mammal phylogeny". BMC Evolutionary BIology 10(102):1-9